Carl Anderson peut désigner :
 Carl Anderson (1945-2004), un acteur et un chanteur américain ;
 Carl Anderson (1903-1989), un directeur artistique ;
 , un chevalier suprême des Chevaliers de Colomb ;
 Carl David Anderson (1905-1991), un physicien ;
 Carl Thomas Anderson (1865-1948), un dessinateur.